Безіменна — річка в Україні у Львівському й Самбірському районах Львівської області. Ліва притока річки Вишеньки (басейн Вісли).

Опис 
Довжина річки 11 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,96  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,00 . Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Мала Діброва. Тече переважно на південний схід через села Малі Мокряни, Канафости, Вощанці та Михайлевичі і впадає у річку Вишеньку, ліву притоку річки Вишні.

Цікаві факти 
 На річці існує багато газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Львівської області
Річки Львівського  району
Річки Самбірського району